Па́вел Ива́нович Афо́нин (21 августа 1900 — 21 января 1955, Омск) — советский военачальник, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, гвардии генерал-майор, командир дивизии, член ВКП(б) с 1927 года. Шесть раз П. И. Афонин был упомянут благодарственных в Приказах Верховного Главнокомандующего.

Военная карьера 
 В Красной армии с 1919 года, призван Спасским райвоенкоматом Рязанской области, кадровый офицер.
 С 1919 года по 1920 год участвовал в Гражданской войне, на Западном фронте РСФСР.
 С июля 1941 года в звании полковника занимал должность начальника штаба 283-й стрелковой дивизии, 2 октября 1941 года был тяжело ранен.
 С 8 января по 24 февраля 1942 года — командир 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, принимал участие в боях за Вязьму и Можайск, был контужен.
 С начала июня по октябрь 1942 года — начальник оперативного отдела 9-й резервной армии (31.08.1942 переименована в 24-ю армию четвёртого формирования).
 С 22 апреля 1943 года по 23 декабря 1943 года занимал должность начальника штаба 21-го гвардейского стрелкового корпуса.
 С 2 ноября 1944 года — гвардии генерал-майор.
 С 23 декабря 1943 года и до конца войны — занимал должность командира 5-й гвардейской Краснознаменной ордена Суворова Звенигородской воздушно-десантной дивизии в составе 4-й гвардейской армии.
 6-го апреля 1944 года в ходе Уманско-Ботошанской операции, 5-я гвардейская вдд освободила город Оргеев.
 В августе 1944 года дивизия под командованием Афонина участвовала в Ясско-Кишинёвской операции.
 Весной 1945 года в составе 4-й гвардейской армии дивизия принимала участие в освобождении Венгрии, а затем и Австрии.
 13 апреля 1945 года дивизия под командованием генерал-майора Афонина участвовала в освобождении Вены. Великую Отечественную войну завершил в австрийском городе Санкт-Пёльтен.
 После войны, с 26.11.1945 по март 1947 года командовал 16-й гвардейский механизированной дивизией в Туркестанском военном округе (Самарканд).

Награды

СССР 
 орден Ленина (1945)
 три ордена Красного Знамени (20.03.1943, 18.04.1944, 03.11.1944)
 орден Суворова II степени (28.04.1945)
 орден Кутузова II степени (29.06.1945)
 орден Отечественной войны I степени (17.01.1944)
 Медали:
 «За оборону Москвы»
 «За оборону Сталинграда»
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За взятие Будапешта»
 «За взятие Вены»
 «20 лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»

Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего 
 За овладение столицей Молдавской ССР городом Кишинев — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны противника. 24 августа 1944 года, № 173.
 За овладение городами Секешфехервар и Бичке (Венгрия) — крупными узлами коммуникаций и важными опорным пунктами обороны противника. 24 декабря 1944 года, № 218.
 За овладение столицей Венгрии городом Будапешт — стратегически важным узлом обороны немцев на путях к Вене. 13 февраля 1945 года, № 277.
 За овладение городами Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем, Эньинг, а также более 350 других населенных пунктов. 24 марта 1945 года, № 306.
 За овладение городом Шопрон — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к Вене. 1 апреля 1945 года, № 324.
 За овладение столицей Австрии городом Вена — стратегически важным узлом обороны немцев, прикрывающим пути к южным районам Германии. 13 апреля 1945 года, № 334.

Иностранные награды 
 Орден «Легион почёта» (США) (1945)

Память 

В Омске на могиле установлен бюст.

Литература 
 
 Красная Армия в победах и поражениях, 1941—1945 гг.
 Освобождение Юго-Восточной и Центральной Европы войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов: (1944—1945).

Примечания

Ссылки 
 

Участники Гражданской войны в России (красные)
Мотострелки Великой Отечественной войны
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Персоналии:Санкт-Пёльтен
Похороненные на Старо-Северном кладбище